Kim Dzsonghjon (1985) dél-koreai sportlövő
 Kim Dzsonghjon (1990–2017) dél-koreai énekes